Телегон ( «рождённый вдали») — имя четырёх разных персонажей греческой мифологии.

 Телегон (сын Одиссея) — сын Одиссея и Кирки.
 Телегон (сын Латина) — сын Латина, царя аборигенов Лация и троянки Ромы, брат Рома и Ромула. В Тускуле показывали «стены Телегона»
 Телегон (сын Протея) — сын морского бога Протея, который со своим братом Полигоном (или Тмолом) пали в единоборстве с Гераклом.
 Телегон (царь Египта) — царь Египта со столицей в Мемфисе. Муж Ио либо сын Эпафа.

Примечания 

Герои древнегреческих мифов
Мифы островов Ионического моря